Frank Lanning (1872-1945), acteur américain ;
 Lorne Lanning (né en 1964), créateur de jeux vidéo et de la société de développement de jeux Oddworld Inhabitants ;
 Reggie Lanning (1893-1965), directeur de la photographie américain ;
 Thomas Lanning (né en 1984), skieur alpin américain.